Tiganogona är ett släkte av mångfotingar. Tiganogona ingår i familjen Cleidogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Tiganogona